Caldecott – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Caldecott – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Caldecott – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Caldecott – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)